

События 
 Миланский собор
 Консулы Флавий Арбитион и Квинт Флавий Мезий Эгнаций Лоллиан.
 Констанций II делает цезарем Юлиана. Женитьба Юлиана на Елене, сестре Констанция. Юлиан отправлен в галльские и германские провинции против германцев. Зима — Юлиан в Виенне.
 355—365 гг.- Антипапа Феликс.
 В Лян низложен Чжан Яо-лин. На престол вступил Чжан Цзо, вскоре убитый Чжан Хуай-цзинем.
 355—363 гг.- Царь Лян Чжан Хуан-цзинь.

См. также